Buda Péter az egri szeminárium rektora